Панозеро — топоним в Карелии:

 Панозеро — деревня в Кемском районе.
 Панозеро — озеро в Медвежьегорском районе.
 Панозеро — посёлок в Кемском районе.
 Панозеро — озеро в Сегежском районе.

См. также 
 Панезеро — озеро в Пудожском районе.